Příjmení Fejfar nosí více různých osobností:

 Antonín Fejfar (* 1962), český fyzik
 Oldřich Fejfar (* 1931), český paleontolog
 Ota Fejfar (* 1960), český politik ODS, poslanec ČNR a PSP
 Petr Fejfar (* 1959), český politik
 Stanislav Fejfar (1912, Štikov – 1942 Pas-de-Calais, Francie), český stíhací pilot a letecké eso 
 Tomáš Fejfar (* 1951), český politik OF a ODS, poslanec ČNR a PSP

jiné objekty
 Fejfar (rybník) – rybník v Dolní Branné

Podobné příjmení 
 Feyfar